

Patronyme 

 Francisco Caldeira Castelo Branco (1566-1619), officier militaire portugais, fondateur de la ville brésilienne de Belém ;
 Camilo Castelo Branco (1825-1890) (1825-1890), écrivain portugais ;
 Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), maréchal et homme d'État brésilien, président du Brésil de 1964 à 1967.

Toponyme 

 Castelo Branco, cité et municipalité portugaise du district de Castelo Branco ;
 Castelo Branco, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 District de Castelo Branco, district portugais ;
 Castelo Branco, paroisse civile portugaise de la municipalité de Horta ;
 Castelo Branco, paroisse civile portugaise de la municipalité de Mogadouro.

Autres 

 Queijo de Castelo Branco, fromage au lait de brebis portugais ;
 Cabreiro de Castelo Branco, fromage au lait de chèvre portugais.